Гюсюлю — название ряда населённых пунктов Азербайджана.

 Гюсюлю (Лачинский район) — село на Малом Кавказе.
 Гюсюлю (Агджабединский район) — село в Агджабединского района Азербайджана.